Fylax thyrakolasus es la única especie conocida del género extinto Fylaxde dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 68 a 66 millones de años, durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy Europa. Sus restos se encontraron en la Formación Figuerola del Cretácico Superior de España y es un dentario izquierdo casi completo. El holotipo de Fylax, IPS-36338, el dentario izquierdo, se descubrió a principios de la década de 1990. Se encontró en la Formación Figuerola en la provincia de Lérida, en el noreste de España. Inicialmente se describió en 1999.

En 2021, Albert Prieto-Márquez y Miguel Ángel Carrera Farias describieron al dentario como perteneciente a un nuevo género de dinosaurio hadrosauroide. El nombre genérico, Fylax, proviene del griego moderno, fýlax, "guardián", y el nombre específico, F. thyrakolasus , proviene del griego thýra, "puerta" y kólasi, "infierno", creando así la combinación "guardián de las puertas del infierno". en referencia a la proximidad de este taxón al evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno.

Prieto-Márquez y Carrera Farias recuperan a Fylax como el taxón hermano de Tethyshadros , en una posición derivada en el Hadrosauromorpha, convirtiéndolo en uno de los últimos hadrosauromorfos no hadrosáuridos supervivientes. Su cladograma se muestra a continuación.

Clasificación biológica

Referencias 

Hadrosauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa